Die Spielzeit 1958 war die 27. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die siebte Saison der Nationalliga A.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1958. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1959 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Statistik

Einzelnachweise 

58
Handballveranstaltung 1958